Het Eredivisie-seizoen 2020/21 (mannen) was het 121e seizoen waarin in Nederland werd gestreden om het landskampioenschap waterpolo. Aan de competitie namen 14 clubs deel.

Gevolgen van de coronacrisis in Nederland 
Na een korte start van twee speelrondes in oktober 2020 besloot de overheid alle amateurwedstrijden te verbieden wegens te hoge coronacijfers. Na twee maanden waren de eredivisiewedstrijden weer toegestaan, maar de overheid besloot wel dat alle binnensportlocaties, waaronder zwembaden, zouden sluiten. Er werd besloten dat pas na ruim een maand op 23 januari 2021 de eredivisie zou herstarten. Omdat 23 januari al over de helft van het seizoen was, moesten de clubs het seizoen afmaken als half seizoen waaronder vaak dubbele speelweekeindes waren.

Teams

Eindstand

Play-Offs 

Waterpolo in 2020
Waterpolo in 2021
Waterpolo in Nederland